Die Abkürzung KPK steht für:
 Kommunistische Partei Kubas
Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa, eine Partei in Kambodscha, siehe Kambodschanische Volkspartei
 Karlsruher Physikkurs, ein an der Universität Karlsruhe ausgearbeiteter Vorschlag zur Neustrukturierung des Physikunterrichts
 die Parks Seaplane Base in Alaska, USA, nach dem IATA-Airport-Code
 Kommission Polizeiliche Kriminalprävention, siehe Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
 Kunstpostkarte 

KPK